Улица Жабинского () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от тупика возле улицы Ивана Мазепы до улицы Старобелоусская.

Примыкают проспект Победы, переулок Вокзальный.

История 
В начале 1930-х годов на месте современной улицы была проложена дорога вдоль товарного двора железнодорожной станции. В 1960-х годах получила название Вокзальная улица — из-за близости к ж/д вокзалу. 

В 1983 году улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза, уроженца Чернигова Дмитрия Ивановича Жабинского.

Парная сторона улицы, что севернее проспекта Победы, начала застраиваться комплексом 10-этажных домов в 2010-х годах — в 2016 году введён в эксплуатацию первый дом.

Застройка 
Начало улицы парная и непарная стороны заняты чередующимися многоэтажной жилой (5-этажные и 10-этажные дома, один 14-этажный) и нежилой (территория рынка, хлебокомбината, склады, магазины непродовольственных продуктов) застройкой. Конец улицы парная и непарная стороны заняты усадебной застройкой, частично малоэтажной жилой (один 2-этажный дом). Начало улицы парная сторона занята территорией Привокзального рынка (проспект Победы № 13). 

На углу улицы Жабинского и Вокзального переулка расположен стадион «Локомотив». Между малоэтажной жилой застройкой улицы Привокзалная и многоэтажный жилой застройкой улицы Жабинского расположен Железнодорожный парк.

Учреждения: 
 дом № 2/6 — Черниговская таможня
 дом № 11 — Черниговский комбинат хлебопродуктов № 1
 дом № 15 — КП «Черниговводоканал»
 дом № 15 А — Черниговский стрелково-спортивный клуб
 дом № 19 — стадион «Локомотив»
 дом № 21 — пожарная часть ДПРЧ-2

Напротив стадиона «Локомотив» расположен ряд исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории — четыре усадебных дома (№ 4, 6, 8, 10).

Мемориальные доски: 
 дом № 2/6 — Герою Советского Союза Дмитрию Ивановичу Жабинскому — комментарий именования улицы
 дом № 21 — подполковнику, участнику ликвидации аварии на ЧАЭС Григоренку Анатолию — на доме пожарной части, которой руководил

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 248 ЖАБИНСЬКОГО  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова